Циндрич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Циндрич, Лука (род. 1993) — хорватский гандболист, выступающий за македонский клуб Вардар и сборную Хорватии.
 Циндрич, Славин (1901—1942) — югославский хорватский футболист, нападающий, участник Олимпийских игр 1920, 1924 и 1928 годов.